Timothy Bergland, dit Tim Bergland, (né le  à Crookston dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évoluait au poste d'ailier droit.

Biographie 
Bergland est repêché au  rang lors du quatrième tour du repêchage d'entrée dans la LNH 1983 par les Capitals de Washington avant de partir jouer pour les Golden Gophers de l'Université du Minnesota durant quatre saisons. Il devient professionnel à partir de la saison 1987-1988. 

Ayant majoritairement joué dans les ligues mineures d'Amérique du Nord durant sa carrière, il a pris part à 182 rencontres de saison régulière dans la LNH avec les Capitals et le Lightning de Tampa Bay.

Il a représenté les États-Unis à l'occasion du championnat du monde en 1995.

Statistiques

En club 

|-
| 1983-1984 ||Université du Minnesota ||WCHA ||24 ||4 ||11 ||15 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1984-1985 ||Université du Minnesota ||WCHA ||46 ||7 ||12 ||19 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1985-1986 ||Université du Minnesota ||WCHA ||48 ||11 ||16 ||27 ||26  ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1986-1987 ||Université du Minnesota ||WCHA ||49 ||18 ||17 ||35 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1987-1988 ||Komets de Fort Wayne ||LIH ||13 ||2 ||1 ||3 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1987-1988 ||Whalers de Binghamton ||LAH ||63 ||21 ||26 ||47 ||31 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 1988-1989 ||Skipjacks de Baltimore ||LAH ||78 ||24 ||29 ||53 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1989-1990 ||Skipjacks de Baltimore ||LAH ||47 ||12 ||19 ||31 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1989-1990 ||Capitals de Washington ||LNH ||32 ||2 ||5 ||7 ||31 ||15 ||1 ||1 ||2 ||10
|-
| 1990-1991 ||Capitals de Washington ||LNH ||47 ||5 ||9 ||14 ||21 ||11 ||1 ||1 ||2 ||12
|-
| 1990-1991 ||Skipjacks de Baltimore ||LAH ||15 ||8 ||9 ||17 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1991-1992 ||Capitals de Washington ||LNH ||22 ||1 ||4 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1991-1992 ||Skipjacks de Baltimore ||LAH ||11 ||6 ||10 ||16 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1992-1993 ||Knights d'Atlanta ||LIH ||49 ||18 ||21 ||39 ||26 ||9 ||3 ||3 ||6 ||10
|-
| 1992-1993 ||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||27 ||3 ||3 ||6 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-

|-
| 1993-1994 ||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||51 ||6 ||5 ||11 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1993-1994 ||Knights d'Atlanta ||LIH ||19 ||6 ||7 ||13 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1993-1994 ||Capitals de Washington ||LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1994-1995 ||Wolves de Chicago ||LIH ||81 ||12 ||21 ||33 ||70 ||3 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
| 1995-1996 ||Wolves de Chicago ||LIH ||81 ||9 ||19 ||28 ||45 ||9 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 1996-1997 ||Wolves de Chicago ||LIH ||82 ||20 ||22 ||42 ||26 ||4 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
| 1997-1998 ||HIFK ||SM-liiga ||7 ||2 ||1 ||3 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1997-1998 ||Wolves de Chicago ||LIH ||49 ||8 ||10 ||18 ||18 ||10 ||2 ||0 ||2 ||16
|-
| 1998-1999 ||Wolves de Chicago ||LIH ||68 ||4 ||9 ||13 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-

| 182 || 17 || 26 || 43 || 75 || 26 || 2 || 2 || 4 || 22

Au niveau international 

|-
| 1995 || align=left|Championnat du monde || 5 || 2 || 1 || 3 || 2 || align=left| place

Références 

Naissance en janvier 1965
Naissance dans le comté de Polk (Minnesota)
Joueur international américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
Joueur des Komets de Fort Wayne (LIH)
Joueur des Whalers de Binghamton
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Skipjacks de Baltimore
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Knights d'Atlanta
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur du HIFK
Champion de la Coupe Turner